Дональд Мишель Маркотт (; род. 15 апреля 1947, Викториавилл) — бывший канадский хоккеист, игравший на позиции левого нападающего, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Бостон Брюинз» (1970, 1972).

Игровая карьера 
На молодёжном уровне в течение трёх сезонов играл за команду «Ниагара-Фолс Флайерс», где по итогам сезона 1964/65 выиграл с командой Кубок Джей Росса Робертсона. По окончании сезона 1966/67 присоединился к «Бостон Брюинз», но при этом в течение двух с половиной сезонов играл за фарм-клуб команды «Херши Беарс», где зарабатывал за сезон более 50 очков.

По ходу сезона 1969/70 он стал основным игроком «Брюинз», являясь нападающим оборонительного типа и играя в одном звене с Дереком Сандерсоном и Эдом Уэстфоллом. За 11 сезонов в составе «Брюинз» он два раза стал обладателем Кубка Стэнли, а также играл в трёх проигранных Финалах, став при этом одним из ключевых игроков низших звеньев атаки.

Завершил карьеру игрока по окончании сезона 1981/82 в возрасте 35 лет, оставшись при этом свободным агентом.

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные левые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Ниагара-Фолс Флайерс»
Игроки «Херши Беарс»
Игроки «Бостон Брюинз»
Обладатели Кубка Стэнли